Willem van Goltstein van Oldenaller, een 19e-eeuws gematigd conservatief politicus
Verzorgingsplaats Oldenaller, een verzorgingsplaats aan de Nederlandse snelweg A28
Oldenaller, een landhuis en landgoed van Natuurmonumenten